Anacostia bezeichnet:

 Anacostia (Washington), ein Stadtviertel von Washington D. C.
 Anacostia Museum, kulturhistorisches Museum in Washington D. C.
 Anacostia River, ein Fluss in Maryland und Washington D. C.
 (980) Anacostia, ein Asteroid